Braal may refer to one of three different usages:

 Castelo de Braal, em Caithness, Escócia
 Braal (planeta), mundo fictício na série da Legião dos Super-Heróis, de DC Comics.
 Braal (banda), uma banda de São Francisco, Califórnia.

Desambiguação